een repetitiemechaniek van een piano, zie: echappement (mechaniek)
een onderdeel van een uurwerk, zie: echappement (uurwerk)
de film Échappement libre